Komsomolsk (bez. auf die Jugendorganisation der UdSSR Komsomol) ist der Name
 einer russischen Stadt in Sibirien, siehe Komsomolsk am Amur (auch Komsomolsk-na-Amure)
 einer russischen Stadt in der Oblast Iwanowo, siehe Komsomolsk (Iwanowo)
 einer ehemaligen deutschen Stadt in der Oblast Kaliningrad, siehe Komsomolsk (Kaliningrad) (Löwenhagen, Kreis Königsberg (Samland), Ostpreußen)
 einer städtischen Siedlung in der russischen Oblast Kemerowo, siehe Komsomolsk (Kemerowo)
 früherer Name einer ukrainischen Stadt in der Oblast Poltawa, siehe Horischni Plawni
 früherer Name eines Dorfes in der Oblast Transkarpatien, Rajon Tjatschiw, Ukraine, heute Nimezka Mokra
 eines sowjetischen Films unter der Regie von Joris Ivens und der Musik von Hanns Eisler aus dem Jahre 1932, siehe Komsomolsk (Film)

Siehe auch
 Komsomolski